Ricardo Rogério de Brito (ur. 1961) – brazylijski piłkarz, pomocnik
 Everson Arantes de Oliveira (ur. 1982) – brazylijski piłkarz, obrońca lub pomocnik